

Kanada 
 Stone Mountain Provincial Park – Kolumbia Brytyjska

Stany Zjednoczone 
 Stone Mountain – miejscowość w Georgii
 Stone Mountain – płaskorzeźba w Georgii 
 Stone Mountain – góra w sąsiedztwie miejscowości
 Stone Mountain – jezioro w Georgii koło płaskorzeźby
 Stone Mountain – miejscowość w Wirginii
 Stone Mountain – miejscowość Pensylwanii
 Park Stanowy Stone Mountain – Karolina Północna